Werner Krauß bzw. Werner Krauss ist der Name folgender Personen:

* Werner Krauß (Schauspieler) (1884–1959), deutscher Schauspieler
 Werner Krauss (Romanist) (1900–1976), deutscher Romanist
 Werner Krauß (Fußballspieler) (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Werner Krauß (Ethnologe) (* 1957), deutscher Ethnologe

Siehe auch:
 Werner Kraus